Rova kan syfta på följande:

 Brassica rapa, en art i kålsläktet 
 Fickur
 Rova (tätort), Kittilä kommun, Lappland, Finland